

Acronimi
Lck – lymphocyte-specific protein tyrosine kinase, una tirosina chinasi non recettoriale della famiglia delle src espressa nei linfociti T

Codici 
 LCK – codice aeroportuale IATA dell'rickenbacker Air National Guard Base, Rickenbacker (Ohio), Stati Uniti